Георги Янакиев Влахов е български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Роден е в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция през 1867 година. Брат е на революционерите Димитър Влахов, Христо Влахов и Никола Влахов. Учи в Солунската българска мъжка гимназия но не я завършва. През 1888 година, подмамен от сръбската пропаганда, опитва да продължи образованието си в Сърбия. По същото време 19 души, между които и бъдещи революционери от ВМОРО, като Дамян Груев, Димитър Мирчев, Петър Попарсов и др. напускат Солунската българска мъжка гимназия и продължават образованието си във Великата школа в Белград. След като са подложени там на натиск за посърбяване вдигат бунт и са изключени. Емигрират групово в България, включително и Влахов. Влахов завършва образованието си в Пловдив. По-късно влиза в Македонската организация. Влахов е запасен член в ЦК на отцепилия се Македонски комитет. Става главен редактор на официалния орган на ВМОК вестник „Реформи“. След разцеплението на ВМОК излизат два вестника „Реформи“. Редактор на единия вестник, който отразява схващанията на ВМОРО, е Георги Влахов.
При избухването на Балканската война в 1912 година, Георги Влахов, заедно с братята си Никола и Туше, са доброволци в Македоно-одринското опълчение, Георги служи в 4 рота на 5 одринска дружина.

Георги Влахов не създава семейство. Умира след 1943 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Български журналисти от Македония
Родени в Кукуш
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Македоно-одрински опълченци